Bole – miasto w północno-zachodnich Chinach, w Sinciangu
 Bole – miasto w Ghanie
 Bole – krater na Marsie
 Bole – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Nottinghamshire